

Zoologia 
 Pecora – femmina adulta della specie Ovis aries, mammifero ovino, addomesticato dalla preistoria per la produzione della lana, del latte, della carne
 Pecora – categoria sistematica a livello di infraordine, comprendente la maggior parte delle specie di mammiferi ruminanti maggiormente conosciute

Persone 
Elio Pecora – scrittore, poeta e saggista italiano (1936)
Ferdinand J. Pecora – avvocato e magistrato italiano naturalizzato statunitense
Michele Pecora – cantautore italiano (1958)

Altro 
Album della pecora, nome con cui è noto Francesco De Gregori, secondo long playing di Francesco De Gregori (1974)
 Pecora – fiume toscano
 Pecora – figura araldica

Pagine correlate 
 Pečora